

Musica
Randone – gruppo musicale italiano

Persone
Belisario Randone (1906-1998) – sceneggiatore e regista italiano
Gianfranco Randone (1970) – cantautore, compositore e rapper italiano
Salvo Randone (1906-1991) – attore cinematografico e teatrale italiano

Altro
Premio Salvo Randone – premio teatrale italiano